Smíchovské nádraží může být:

 Praha-Smíchov (nádraží) – významné pražské nádraží
 Praha-Smíchov severní nástupiště – oddělená část nádraží Praha-Smíchov
 Praha-Smíchov Na Knížecí
 Smíchovské nádraží (stanice metra) – stanice metra na lince B pražského metra
 Smíchovské nádraží – tramvajová a autobusová zastávka (přestupní uzel) v Praze v Nádražní ulici u stanice metra Smíchovské nádraží
 Autobusové nádraží Smíchov – bývalé autobusové nádraží v letech 1947–1985